Жозеф Мариус фон Бабо (; , Эренбрейтштейн (ныне район г. ) — , ) — немецкий драматург. Действительный член Баварской академии наук.

Биография 

Сын офицера. До 1774 изучал эстетику в иезуитском колледже в Кобленце.

С 1778 года — профессор изящных искусств в Мюнхене, потом, в 1778—1789 — руководитель театральной труппы, с 1781 жил в Мюнхене, с 1792 по 1810 — директор городского Национального театра.

В 1807 году был избран действительным членом филологического и философского отделения Баварской академии наук.

Опытный и талантливый драматург. Свои произведения создавал, в основном, на базе исторических событий. Особенно его трагедия: «Otto von Wittelsbach» (1781) занимает первое место среди всех рыцарских трагедий, появившихся вслед за гётевским «Goetz von Berlichingen».

Кроме того, он написал трагедии: «Die Römer in Deutschland», «Oda», «Dagobert der Franken-König», «Genua und die Rache», драму «Die Strelitzen», мелодраму «Cora und Alonzo» и несколько комедий, между которыми значительный сценический успех имели «Bürgergluck» и «Der Puls».

Избранные произведения 
 Arno (1776)
 Das Lustlager (1778)
 Das Winterquartier in Amerika (1778)
 Reinhold und Armida (1780)
 Die Römer in Teutschland (1780)
 Otto von Wittelsbach (1782)
 Die Maler (1783)
 Die Fräulein Wohlerzogen (1783)
 Ueber Freymaurer. Erste Warnung (1784)
 Nöthige Beylage zur Schrift: Über die Freymaurer «erste Warnung» (1784)
 Gemälde aus dem Leben der Menschen (1784)
 Vollständiges Tagebuch der merkwürdigsten Begebenheiten und Revolutionen in Paris (1789)
 Die Strelitzen (1790)
 Anleitung zur Himmelskunde in leichtfaßlichen astronomischen Unterhaltungen (1793)
 Schauspiele (1793)
 Neue Schauspiele (1804)
 Albrechts Rache für Agnes (1808)

Пьесы автора переводились на английский и французский языки.

Примечания

Ссылки 
 
 ADB:Babo, Joseph Marius Freiherr von

Драматурги Германии
Театральные деятели XIX века
Театральные деятели XVIII века
Драматурги XIX века
Драматурги XVIII века
Члены Баварской академии наук